Bolax pedunculatus är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng.. Bolax pedunculatus ingår i släktet Bolax och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pedunculatus